Монастырищская волость — название низших административных единиц Российской империи:

 Монастырищская волость Богучарского уезда Воронежской губернии с центром в селе Монастырщина.
 Монастырищская волость Липовецкого уезда Киевской губернии с центром в селе Монастырище (ныне — город в Уманском районе Черкасской области).